Тазовский:
 Тазовский — посёлок городского типа, административный центр Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Тазовский (район) — муниципальный район Ямало-Ненецкого автономного округа.
Тазовский (полуостров)